|-
| (17701) 1997 GU41||||9 квітня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 17702 Криштофхарант (Krystofharant)||1997 JD||1 травня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 17703 Бомбієрі (Bombieri)||||9 вересня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (17704) 1997 UM5||||21 жовтня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (17705) 1997 UM24||||28 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (17706) 1997 VA6||||9 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (17707) 1997 VM7||||2 листопада 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (17708) 1997 WB||1997 WB||18 листопада 1997||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (17709) 1997 WV1||||19 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (17710) 1997 WT2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (17711) 1997 WA7||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 17712 Фатервілльям (Fatherwilliam)||||19 листопада 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (17713) 1997 WJ20||||25 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (17714) 1997 WR38||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17715) 1997 WZ39||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17716) 1997 WW43||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17717) 1997 XL||1997 XL||3 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (17718) 1997 XZ||1997 XZ||3 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (17719) 1997 XV1||||2 грудня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| 17720 Манубоччіні (Manuboccuni)||||7 грудня 1997||Обсерваторія Азіаґо||Маура Томбеллі
|-
| (17721) 1997 XT10||||10 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (17722) 1997 YT1||||21 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (17723) 1997 YA4||||22 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (17724) 1997 YZ5||||25 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (17725) 1997 YQ7||||27 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (17726) 1997 YS10||||22 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (17727) 1997 YU11||||30 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (17728) 1997 YM12||||21 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (17729) 1997 YW14||||28 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (17730) 1998 AS4||||6 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (17731) 1998 AD10||||15 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (17732) 1998 AQ10||||1 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (17733) 1998 BS1||||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 17734 Буль (Boole)||||22 січня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (17735) 1998 BG7||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (17736) 1998 BA12||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17737 Зигмундєн (Sigmundjahn)||||27 січня 1998||Дребах||Й. Кандлер
|-
| (17738) 1998 BS15||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (17739) 1998 BY15||||25 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (17740) 1998 BC19||||27 січня 1998||Сормано||А. Теста,П. Ґецці
|-
| (17741) 1998 BS23||||26 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (17742) 1998 BP25||||28 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (17743) 1998 BA31||||26 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 17744 Jodiefoster||||18 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (17745) 1998 BG34||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 17746 Хайґа (Haigha)||||30 січня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава,Такеші Урата
|-
| (17747) 1998 BJ42||||26 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 17748 Уедасьодзі (Uedashoji)||1998 CL||1 лютого 1998||Обсерваторія Садзі||Обсерваторія Садзі
|-
| (17749) 1998 DW1||||19 лютого 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (17750) 1998 DZ1||||18 лютого 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (17751) 1998 DN3||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (17752) 1998 DM4||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (17753) 1998 DZ5||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (17754) 1998 DN8||||21 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (17755) 1998 DU11||||24 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (17756) 1998 DM13||||25 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (17757) 1998 DG15||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (17758) 1998 DC18||||23 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 17759 Хатта (Hatta)||||17 лютого 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (17760) 1998 DU33||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (17761) 1998 DV34||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (17762) 1998 DY34||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (17763) 1998 EG||1998 EG||1 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 17764 Шацман (Schatzman)||||2 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (17765) 1998 EZ2||||1 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (17766) 1998 ES3||||2 березня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (17767) 1998 EJ6||||1 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 17768 Тайгерлілі (Tigerlily)||||3 березня 1998||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (17769) 1998 EM9||||15 березня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 17770 Боме (Baume)||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (17771) 1998 EA13||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (17772) 1998 EP13||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (17773) 1998 EX13||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (17774) 1998 ER14||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (17775) 1998 FH||1998 FH||18 березня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 17776 Троска (Troska)||||22 березня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 17777 Орнікар (Ornicar)||||24 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (17778) 1998 FT11||||24 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 17779 Мігомюллер (Migomueller)||||26 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (17780) 1998 FY13||||24 березня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 17781 Кеппінг (Kepping)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17782) 1998 FD26||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17783) 1998 FO29||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17784 Банержее (Banerjee)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17785 Весліфуллер (Wesleyfuller)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17786) 1998 FL36||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17787) 1998 FT39||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17788) 1998 FT41||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17789) 1998 FJ49||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17790) 1998 FN49||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17791) 1998 FN54||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17792) 1998 FR56||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17793) 1998 FO58||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17794 Ковалінскі (Kowalinski)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17795 Елізіясеґал (Elysiasegal)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17796) 1998 FM62||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17797) 1998 FO62||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17798) 1998 FC63||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 17799 Петевільямс (Petewilliams)||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (17800) 1998 FG66||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

17700